Vollhardt ist der Name von

 Dieter Vollhardt (* 1951), deutscher Physiker, Professor an der Universität Augsburg 
 Friedrich Vollhardt (* 1956), deutscher Germanist und Professor für Neuere Deutsche Literatur an der Ludwig-Maximilians-Universität München
 Hans Vollhardt (* 1938), deutscher Kommunalpolitiker (ehemals CSU)
 Kurt Peter C. Vollhardt (* 1946), US-amerikanischer Chemiker
 Reinhard Vollhardt (1858–1926), deutscher Komponist und Kantor

Siehe auch:
 Volhard